Die Liste der Stolpersteine in Münster enthält die z. Z. etwa 270 Stolpersteine, die im Rahmen des gleichnamigen Kunstprojekts von Gunter Demnig in Münster verlegt wurden. Mit ihnen soll Opfern des Nationalsozialismus gedacht werden, die in Münster lebten und wirkten.

Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen
 Judentum in Münster

Literatur 
 
 Peter Schilling u. a.: Spuren der Erinnerung an jüdische Familien in Münster-Wolbeck – Lebensgeschichten zu Stolpersteinen. Lit Verlag, Münster 2016, ISBN 978-3-643-12298-8

Quellen 
 Seite des Vereins "Spuren finden"

Weblinks 

 Karte mit 98 Stolpersteinen in der Innenstadt
 Stolpersteine im Münsterland
 Interaktive Karte mit Stolpersteinen in Münster

Munster
!
!Stolpersteine